Имперский кабинет министров () — центральный орган исполнительной власти в нацистской Германии. Как таковых заседаний имперского Кабинета министров не проводилось (последнее общее заседание состоялось в 1942 году). Непосредственно связь между канцлером и различными министерствами, а также контроль за исполнением решений канцлера осуществляла рейхсканцелярия.

Министерства 

 Имперское военное министерство (Reichswehrministerium, с 21.5.1935 — Reichskriegsministerium)

 Имперское министерство авиации (Reichsluftfahrtministerium, RLM)

 Имперское министерство внутренних дел (Reichsministerium des Innern, RMI)

 Имперское министерство вооружений и боеприпасов (Reichsministerium für Bewaffnung und Munition, с 2.06.1943 Reichsministerium für Rüstung und Kriegsproduktion)

 Имперское министерство оккупированных восточных территорий (Reichsministerium für die besetzten Ostgebiete, RMfdbO; также Ostministerium RMO)

 Имперское министерство иностранных дел (Reichsaussenministerium; Auswärtige Amt, AA)

 Имперское министерство народного просвещения и пропаганды (Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda, RMVP)

 Имперское министерство науки, воспитания и народного образования (Reichsministerium für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung)

 Имперское министерство по делам церкви (Reichsministerium fur die kirchlichen Angelegenheiten)

 Имперское министерство почты (Reichspostministerium)

 Имперское министерство продовольствия и сельского хозяйства (Reichsministerium für Ernährung und Landwirtschaft, RMEL)

 Имперское министерство путей сообщения (Reichsverkehrsministerium)

 Имперское министерство труда (Reichsarbeitsministerium)

 Имперское министерство финансов (Reichsfinanzministerium, RFM)

 Имперское министерство экономики (Reichswirtschaftsministerium)

 Имперское министерство юстиции (Reichsjustizministerium)

Ссылки 
 Залесский, К. А. Кто был кто в Третьем Рейхе.- 2002.- ISBN 5-17015753-3
 https://web.archive.org/web/20090327033517/http://naziart.narod.ru/add5/reich1.html - сайт об орган власти Германии